En ornithologie, le nom vernaculaire Spréo désigne plusieurs oiseaux de la famille des Sturnidae. Certaines des espèces de spréos sont également nommées choucadors.

Liste des spréos 
 Spréo d'Abbott — Cinnyricinclus femoralis
 Spréo améthyste — Cinnyricinclus leucogaster
 Spréo bicolore — Lamprotornis bicolor
 Spréo à calotte blanche — Lamprotornis albicapillus
 Spréo cendré — Cosmopsarus unicolor
 Spréo de Fischer — Lamprotornis fischeri
 Spréo à gorge noire — Neocichla gutturalis
 Spréo d'Hildebrandt — Lamprotornis hildebrandti
 Spréo pie — Speculipastor bicolor
 Spréo royal — Cosmopsarus regius
 Spréo de Sharpe — Cinnyricinclus sharpii
 Spréo superbe — Lamprotornis superbus

Galerie d'images 
Seule une partie des spréos est représentée dans cette galerie :

Nom d'oiseau ambigu